Marie Belhomme est une réalisatrice française née en 1978.

Biographie 

Marie Belhomme a suivi des études de lettres et une formation de comédienne avant d'intégrer le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle (promotion 2007).

Elle a réalisé un premier long métrage, Les Chaises musicales, sorti en 2015.

Filmographie 
 2013 : Bonne poire (court métrage)
 2015 : Les Chaises musicales

Notes et références

Liens externes 
 

Réalisatrice française
Naissance en 1978